Plaats in Indonesië
 Ngijo (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ngijo (Tasikmadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Ngijo (Karangploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java